El término Peligro inminente puede hacer referencia a

 Peligro inminente, un libro de la escritora británica Agatha Christie publicado en 1932.

 Peligro inminente, una película de 1994 dirigida por Phillip Noyce

 Peligro inminente, una novela de Tom Clancy, escrita en 1989 y forma parte de la serie de libros de Jack Ryan.